West Blue Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 West Blue Township (Adams County, Nebraska)
 West Blue Township (Fillmore County, Nebraska)